XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (również XVII Konkurs Chopinowski) – 17. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która odbyła się 1–23 października 2015 w Warszawie. Organizatorem konkursu był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Wcześniej w dniach 13–24 kwietnia 2015 odbyły się eliminacje. 

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 84 pianistów z 20 krajów – siedmiu z pominięciem eliminacji (jako laureatów prestiżowych konkursów pianistycznych w latach ubiegłych) i 77 po przeprowadzonych eliminacjach. Ostatecznie w konkursie wystąpiło 78 pianistów (w tym siedmiu kolejny już raz).

Przesłuchania konkursowe zostały podzielone na trzy etapy, które odbyły się w dniach: 3–7 października, 9–12 października oraz 14–16 października. Koncerty finałowe trwały od 18 do 20 października. Konkurs wygrał Koreańczyk Cho Seong-jin. W dniach 21–23 października odbyły się trzy koncerty laureatów.

Eliminacje 
Do 1 grudnia 2014 chęć udziału w konkursie zgłosiło 450 pianistów z 45 krajów (w porównaniu do XVI Konkursu Chopinowskiego nastąpił wzrost chętnych o 97 osób). Specjalna komisja dokonała selekcji przed eliminacjami, w wyniku której odrzucono blisko ⅔ zgłoszeń.

Eliminacje odbyły się w dniach 13–24 kwietnia 2015. Wzięło w nich udział 152 pianistów z 27 krajów, którzy zaprezentowali trwający ok. 30 minut program. Oceny dokonało 14-osobowe międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń.

Poprzez eliminacje do konkursu zakwalifikowano 77 osób. Ponadto siedmiu pianistów zapewniło sobie udział dzięki osiągnięciom w prestiżowych konkursach w latach ubiegłych: Dinara Klinton (Ukraina), Nozomi Nakagiri (Japonia), Rachel Naomi Kudo i Eric Lu (Stany Zjednoczone) oraz Andrzej Wierciński, Łukasz Krupiński i Krzysztof Książek (Polska). Wśród 84 zakwalifikowanych pianistów najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Chin i Polski (po 15). Ponadto w konkursie udział wzięło 12 pianistów z Japonii, dziewięciu z Korei Południowej, siedmiu z Rosji, pięciu ze Stanów Zjednoczonych, po trzech z Kanady, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz dwóch z Czech. Pozostałych dziesięciu jednoosobowo reprezentowało swój kraj.

Po raz pierwszy w historii eliminacje można było oglądać w Internecie (na stronie internetowej konkursu), za pomocą aplikacji mobilnej na systemy operacyjne iOS i Android oraz poprzez kanał YouTube. Organizatorzy zanotowali ok. 34 tys. użytkowników aplikacji konkursowej.

Program eliminacji obejmował wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, grane z pamięci, do których mogły wejść odpowiednio: etiudy, mazurki, nokturny, scherza, ballady, fantazje lub barkarole. Każdy z pianistów wykonał 6 utworów (w tym obowiązkowo trzy etiudy i jeden mazurek). 

W eliminacjach pianiści najchętniej wybierali Etiudę a-moll op. 25 nr 11, bowiem zagrało ją 75 pianistów, a Etiudę F-dur op. 10 nr 8 i Etiudę gis-moll op. 25 nr 6 wybrało 48 pianistów. Z repertuarowego wykazu utworów eliminacyjnych nikt z pianistów nie zdecydował się na wybór mazurków takich jak: Mazurek As-dur op. 17 nr 3, Mazurek c-moll op. 30 nr 1, Mazurek H-dur op. 41 nr 2 czy Mazurek As-dur op. 41 nr 3.

Konkurs

Kalendarium

Uczestnicy 
Do I etapu konkursu  przystąpiło ostatecznie 78 osób (z zakwalifikowanych 84 uczestników) z 20 państw.

Repertuar 
Zgodnie z tradycją, w konkursie wykonywane były z pamięci wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Regulamin stanowił, że uczestnicy mieli do wyboru określone utwory Chopina spośród dostępnych grup. Niedopuszczalne było wykonywanie tych samych utworów na różnych etapach.

Wybierane utwory 
W I etapie pianiści najchętniej wybierali Etiudę F-dur op. 10 nr 8, bowiem zagrało ją 19 pianistów, Etiudę a-moll op. 25 nr 11 (18 pianistów) i Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 (17 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór Etiudy es-moll op. 10 nr 6, a Etiudę E-dur op. 10 nr 3 wybrał tylko jeden pianista – Rosjanin Dmitrij Szyszkin.

W II etapie pianiści najchętniej wybierali Walca F-dur op. 34 nr 3, bowiem zagrało go 18 pianistów, Poloneza As-dur op. 53 (17 pianistów) i Andante spianato i Poloneza Es-dur op. 22 (14 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór repertuarowego Scherza E-dur op. 54, a Walc As-dur op. 64 nr 3 i Scherzo h-moll op. 20 wybrał tylko jeden pianista. Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali Walca a-moll op. 34 nr 2 (5 pianistów).

W III etapie pianiści najchętniej wybierali Sonatę b-moll op. 35, bowiem zagrało ją 9 pianistów, Sonatę h-moll op. 58 oraz Mazurki op. 59 (7 pianistów). Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali: Polonez-Fantazję As-dur op. 61, Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, Etiudę c-moll op. 25 nr 12 i Impromptu Ges-dur op. 51 (3 pianistów).

W finale dziewięciu pianistów zdecydowało się na wykonanie Koncertu fortepianowego e-moll op. 11, tylko Kanadyjczyk Charles Richard-Hamelin wybrał Koncert f-moll op. 21. 

W konkursie głównym pianiści najchętniej wybierali: Barkarolę Fis-dur op. 60 (22 pianistów), Scherzo cis-moll op. 39 (21 pianistów), Etiudę a-moll op. 25 nr 11 (20 pianistów) i Balladę f-moll op. 52 (20 pianistów). Z repertuarowego wykazu utworów nikt z pianistów nie zdecydował się w konkursie głównym na zagranie Etiudy es-moll op. 10 nr 6.

Fortepiany konkursowe 
Pianiści uczestniczący w XVII Konkursie Chopinowskim mogli wybrać fortepian, na którym będą grać podczas konkursu, spośród czterech instrumentów następujących marek: Fazioli, Kawai, Yamaha oraz Steinway. Instrumenty wybierano od 28 września 2015 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, każdy uczestnik miał do dyspozycji 15 minut na zapoznanie się z fortepianami oraz podjęcie decyzji, a dzień przed rozpoczęciem konkursu podano ich wybory do wiadomości. Fortepian Yamaha wybrało 35 osób, Steinway – 31, Kawai – 11, a Fazioli – 1 osoba.

Jury 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina do konkursowego przebiegu przesłuchań oraz podziału nagród powołał jury, w następującym składzie:

W pracach jury uczestniczyli ponadto dyrektor konkursu Artur Szklener oraz sekretarz jury Jerzy Michniewicz.

System oceny występu pianistów 
Jurorzy oceniali występ pianisty na podstawie dwóch kryteriów podanych w Regulaminie jury Konkursu:

Oceny jurorów 
Każdy juror w konkursie mógł wydać maksymalnie 151 ocen (w tym 78 w etapie I, 43 w etapie II, 20 w etapie III i 10 w finale) oraz 141 deklaracji promocji, choć zdarzyły się wypadki mniejszej liczby ocen i deklaracji z powodu nieobecności bądź nieoceniania – z przyczyn regulaminowych – swojego studenta. Najbardziej trafnymi w deklaracjach promocji okazali się: Akiko Ebi, wydając tylko 25 deklaracji nietrafionych (promując pianistów, którzy odpadli czy też nie promując pianistów, którzy przeszli dalej) – co oznacza 82,3% trafnych deklaracji i Nelson Goerner, wydając tylko 26 deklaracji nietrafionych – co oznacza 81,6% trafnych deklaracji. Natomiast mało trafnym jurorem w deklaracjach promocji okazał się Philippe Entremont, wydając aż 51 deklaracji nietrafionych – co oznacza 63,8% trafnych deklaracji. Najbardziej precyzyjnymi jurorami w ocenach pianistów okazali się: Đặng Thái Sơn, którego oceny korygowano tylko 11 razy – co oznacza 92,0% trafnych ocen i Piotr Paleczny (oceniający po raz siódmy w gronie jurorów Konkursu Chopinowskiego), którego oceny korygowano tylko 16 razy – co oznacza 89,3% trafnych ocen. Natomiast mało precyzyjnym jurorem w ocenach pianistów okazał się Philippe Entremont, którego oceny korygowano aż 72 razy – co oznacza 52,3% trafnych ocen.

Komitet honorowy konkursu 
Organizatorzy powołali również Komitet honorowy XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Znalazło się w nim dziewięć osobistości ze świata kultury i sztuki z różnych krajów:

Przebieg konkursu

Koncerty inauguracyjne 
Konkurs rozpoczął się 1 października 2015 koncertem inauguracyjnym w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Wystąpili Nelson Goerner i Martha Argerich, którzy wraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej wykonali Koncert fortepianowy a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego (Goerner) i Koncert fortepianowy a-moll op. 54 Roberta Schumanna (Argerich). Ponadto orkiestra wykonała Polonez na orkiestrę symfoniczną Krzysztofa Pendereckiego (było to prawykonanie tego utworu, który został napisany z okazji konkursu). 2 października 2015 odbyły się dwa następne koncerty inauguracyjne. W Filharmonii Narodowej wystąpił Garrick Ohlsson, a Martha Argerich zagrała wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach.

I etap 
3 października 2015 rozpoczął się I etap konkursu. Pianiści występowali w kolejności ustalonej na podstawie losowania liter alfabetu (30 września o godz. 17:00 wylosowano literę „B”). Jako pierwszy w I etapie wystąpił Polak Tymoteusz Bies. Uczestnicy przez pięć kolejnych dni występowali kolejno w dwóch sesjach: porannej (rozpoczynającej się o godzinie 10:00) i popołudniowej (rozpoczynającej się o godzinie 17:00). Każdy z pianistów wykonywał cztery utwory w czasie ok. 20–25 minut. Warto dodać, że publiczność swoim występem w pierwszym etapie poruszył Chińczyk Luo Xin, który jest pianistą niewidomym. 

Poszczególni jurorzy oceniali występ pianisty w tym etapie na podstawie dwóch kryteriów: według skali punktowej (przyznając mu od 1 do 25 punktów) oraz subiektywnej deklaracji dopuszczenia go do II etapu (tak albo nie). 7 października 2015 około godz. 20:00 Miyako Arishima z Japonii zakończyła przesłuchania I etapu, po czym jury przystąpiło do analizy wyników oraz decyzji o dopuszczeniu pianistów do II etapu.

Wyniki I etapu 
W dniu zakończenia konkursu organizatorzy podali punktację jury (wyniki opracowano na tej podstawie). Klasyfikacja pianistów po I etapie była następująca:

II etap 
Na podstawie przepisów Regulaminu jury Konkursu do II etapu zostało dopuszczonych 43 pianistów (w tym 8 Polaków) mających najwyższą średnią arytmetyczną ocen punktowych wszystkich jurorów przy jednoczesnym uwzględnieniu procentowych wskaźników subiektywnej deklaracji dopuszczenia ich do II etapu. 

Dopuszczeni zostali następujący pianiści (listę ogłoszono w sali lustrzanej Filharmonii po godz. 22:00, w dniu zakończenia przesłuchań I etapu, w porządku alfabetycznym bez podania punktacji):

9 października, po dniu przerwy 43 pianistów przystąpiło do przesłuchań II etapu konkursu. Zgodnie z wynikami losowania obowiązującego również i w II etapie pierwszym pianistą, który pojawił się na scenie był Polak Łukasz Piotr Byrdy. Pianiści w dwóch sesjach: porannej (10:00) i popołudniowej (17:00) występowali przez cztery dni, wykonując utwory w czasie ok. 30–40 minut. Zasady kwalifikacji do III etapu były niemal identyczne jak w etapie I, przy czym zgodnie z punktem XVII Regulaminu jury Konkursu jurorzy brali pod uwagę występ pianisty w I etapie podczas jego końcowej oceny po II etapie, mając na uwadze dwa kryteria oceny (punktową: w skali 1–25 oraz deklaracyjno-dopuszczeniową: tak albo nie). 

11 października przesłuchaniom II etapu w sesji porannej przysłuchiwała się przebywająca z wizytą w Polsce japońska Księżna Hisako Takamado.

12 października około godziny 20:40 zakończył się etap II, a jury niezwłocznie przystąpiło do pracy w celu ustalenia listy osób dopuszczonych do III etapu.

Wyniki II etapu 
Klasyfikacja pianistów po II etapie była następująca:

III etap 
Po analizie kart z łącznymi ocenami pianistów po II etapie, do III etapu jury konkursu dopuściło 20 pianistów (w tym 3 Polaków). Przed ogłoszeniem wyników przewodnicząca jury Katarzyna Popowa-Zydroń zwróciła się do uczestników konkursu, którym nie udało się zakwalifikować do III etapu, stwierdzając: 
 
Listę ogłosił dyrektor konkursu około godz. 22:15 w dniu zakończenia II etapu: 

14 października 20 pianistów przystąpiło do konkursowych przesłuchań ostatniego etapu przed finałem. Z uwagi na wyeliminowanie pianistów na literę „B”, III etap rozpoczęła pianistka rosyjska Galina Czistiakowa. Pianiści w dwóch sesjach (porannej i popołudniowej) występowali kolejno przez trzy dni w czasie około 50–60 minut, wykonując m.in. wybrany cykl mazurków. Zasady dopuszczenia do finału były analogiczne jak w poprzednich etapach (dwa kryteria oceny), przy uwzględnieniu w punktacji łącznego występu każdego pianisty na wszystkich etapach.

Wyniki III etapu 
Klasyfikacja pianistów po III etapie była następująca:

Finał 
Decyzją jury ogłoszoną 16 października po godz. 22:00 do finału zakwalifikowano 10 pianistów:

Przesłuchania finałowe z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka, trwające trzy dni rozpoczął Koreańczyk Cho Seong-jin 18 października. Jedyny Polak w finale Szymon Nehring wystąpił 19 października. Każdy pianista był oceniany przez jurora w skali punktowej (1-10). 21 października, w nocy o godz. 0:45 jury podało końcowe wyniki konkursu.

Wyniki finału  
Klasyfikacja pianistów w finale była następująca:

Koncerty laureatów 
21 października 2015 w Filharmonii Narodowej odbyła się gala i I koncert laureatów, podczas których zostały wręczone: medale, nagrody i wyróżnienia 10 finalistom, a następnie w II części z recitalami wystąpili kolejno Tony Yike Yang, Eric Lu, Kate Liu, Charles Richard-Hamelin, zaś w III części zwycięzca Cho Seong-jin. W uroczystości tej uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, który zwracając się do finalistów powiedział: 

II koncert laureatów odbył się 22 października, a trzeci – 23 października.

Inne wydarzenia 
17 października 2015, w 166. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, odbyły się związane z tym uroczystości i nadzwyczajny koncert oratoryjny z utworem Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta w bazylice Św. Krzyża o godz. 20:00 w wykonaniu artystów: Lenneke Ruiten (sopran), Ingeborgi Danz (alt), Roberta Getchella (tenor), Matthew Brooka (bas) oraz chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

W tym dniu prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną przyjął w pałacu prezydenckim finalistów, jurorów i organizatorów konkursu. Zwracając się do nich powiedział m.in.: 

Z okazji XVII Konkursu Chopinowskiego, Poczta Polska wydała 1 października znaczek pocztowy o nominale 1,75 zł oraz blok złożony z układu dziewięciu tych znaczków wg projektu Macieja Jędrysika.

Nagrody i wyróżnienia 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani medalami. Wszyscy finaliści otrzymali stosownie do zajętego miejsca bądź wyróżnienia odpowiednią nagrodę finansową. Przewidziano również nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe wraz z zaproszeniami m.in. na cykle koncertów. Zgodnie z regulaminem nagrodzeni zobowiązani byli do udziału w kończących konkurs – koncertach laureatów. Poza tym wszyscy uczestnicy II i III etapu, którzy nie zostali finalistami otrzymali okolicznościowe dyplomy. Laureatem nagrody publiczności został Szymon Nehring.

Zwycięzca Koreańczyk Cho Seong-jin wykonał podczas konkursu następujące utwory:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 XVII Konkurs Chopinowski w bazie You Tube
 

2015 w muzyce
2015 w Warszawie
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 17